Jméno a příjmení Zdeněk Vávra má více nositelů:

 Zdeněk Vávra (architekt) – český architekt, otec Davida Vávry
 Zdeněk Vávra (politik) (1920–???) – český a československý politik, poúnorový a normalizační poslanec KSČ, předseda KNV Jihomoravského kraje
 Zdeněk Vávra (šermíř) – byl český šermíř a olympionik (LOH 1908, 1912, 1920)
 Zdeněk Vávra (Praha 10) – zastupitel městské části Praha 10 a vysokoškolský pedagog na Západočeská univerzita v Plzni